

Personen 
 Abraham Samuel Fernandes, Nederlands verzetsstrijder
 Antônio Fernandes, Braziliaans voetballer
 Bruno Fernandes, Portugees voetballer
 Carlos Fernandes, Angolees voetballer
 Daniel Fernandes, Portugees-Canadees voetballer
 Gaspar Fernandes, Portugees componist
 Gelson Fernandes, Zwitsers voetballer van Kaapverdische afkomst
 Jeremy Fernandes, Nederlands voetballer
 Júnior Fernándes, Chileens-Braziliaans voetballer
 Manuel Fernandes, Portugees voetballer
 Mário Fernandes, Braziliaans voetballer
 Mateus Fernandes, Portugees architect
 Paula Fernandes, Braziliaans countryzangeres
 Rúben Fernandes, Portugees voetballer
 Tony Fernandes, Maleisisch ondernemer en topfunctionaris
 Uênia Fernandes, Braziliaans wielrenster
 Uriel Fernandes, Braziliaans voetballer
 Vanessa Fernandes, Portugees triatlete en duatlete
 Vânia Fernandes, Portugees zangeres

Zaken 
 Fernandes Group, Surinaamse houdstermaatschappij
 Fernandes Tourinho, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Bento Fernandes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Rafael Fernandes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Rodolfo Fernandes, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte